Сан-Сиприану (Визеу) — район в Португалии, входит в округ Визеу.
 Сан-Сиприану (Резенде) — район в Португалии, входит в округ Визеу.